Egmont (atol), otok u atolu Egmont, otočje Chagos
 Salomon (atol), otok u atolu Salomon, otočje Chagos